Caroline Espinet (1844-1910), artiste peintre française
  (1948-), poète de Trinidad & Tobago
  (1964-), architecte d'intérieur de Trinidad & Tobago
  (1884-1923), peintre et céramiste espagnole
Patronyme hispanique